

30 ноября 

 Александров, Борис Юрьевич (73) — советский и российский предприниматель, президент группы компаний «Ростагрокомплекс», создатель молочного бренда «Б. Ю. Александров» .
 Анищенко, Вадим Семёнович (77) — российский физик, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой радиофизики СГУ, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1995) .
 Антонова, Ирина Александровна (98) — советский и российский искусствовед, директор (1961—2013) и президент (с 2013 года) Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, академик АПН СССР/РАО (1989), академик РАХ (2001), полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» .
 Боббитт, Бетти (81) — австралийская актриса  .
 Виноградов, Владислав Иванович (70) — ведущий онколог Кимрской ЦРБ 
 Кассегрен, Филипп (83) — французский бизнесмен и дизайнер, президент компании «Longchamp» .
 Кулланда, Сергей Всеволодович (66) — советский и российский историк-востоковед, специалист по древней Индонезии, иранистике и скифологии .
 Милованов, Николай Иванович (72) — советский и российский поэт .
 Милях, Александр Владимирович (78) — русский поэт .
 Модзелевский, Олег Валентинович (66) — украинский киноактёр .
 Палангио, Иэн (48) — австралийский кёрлингист (о смерти объявлено в этот день) .
 Решетников, Валерий Николаевич (77) — советский и российский учёный, доктор физико-математических наук (1984), профессор Российского государственного технологического университета имени К. Э. Циолковского .
 Туганова, Дзерасса Михайловна (91) — советская и российская артистка цирка, руководитель группы джигитов-наездников «Иристон», народная артистка РСФСР (1980) .
 Филимонов, Валерий Павлович (74) — русский писатель, публицист, агиограф, общественный деятель .
 Шатских, Александр Анатольевич (46) — советский и казахстанский футболист и тренер .

29 ноября 

 Али, Сахибзада (89) — пакистанский политический деятель, спикер Национальной ассамблеи Пакистана (1973—1977) .
 Антипов, Анатолий Александрович (61) — советский хоккеист, российский тренер, чемпион СССР в составе клуба «Динамо» Москва (1990), заслуженный тренер России .
 Бова, Бен (88) — американский писатель-фантаст .
 Брешани, Эдда (90) — итальянский египтолог .
 Дезарио, Винченцо (87) — итальянский экономист, генеральный директор Банка Италии (1994—2006) .
 Диоп, Папа Буба (42) — сенегальский футболист, игрок национальной сборной, участник чемпионата мира (2002) .
 Моралес, Джорджо (88) — итальянский государственный деятель, мэр Флоренции (1989—1995) .
 Островский, Иосиф Владимирович (86) — советский и украинский математик, член-корреспондент НАН Украины (1978) .
 Партыка, Кирилл Александрович (67) — российский журналист, писатель, поэт .
 Рехино, Эйприл Бой (51) — филиппинский музыкант и актёр .
 Сернаджотто, Ремо (65) — итальянский политический деятель, депутат Европейского парламента (2014—2019) .
 Смирный, Михаил Фёдорович (77) — советский и украинский деятель науки, проректор Восточноукраинского национального университета имени В. И. Даля .
 Турку, Виорел (60) — румынский футболист, игрок национальной сборной .
 Фортов, Владимир Евгеньевич (74) — советский и российский физик, академик (1991) и президент (2013—2017) РАН, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» .
 Цветков, Анатолий Исаакович (98) — преподаватель Высшей школы КГБ СССР (1961—1991), почётный сотрудник органов госбезопасности, доктор военных наук, полковник в отставке

28 ноября 

 Алексич, Миша (67) — сербский рок-музыкант, бас-гитарист группы «Рыбья чорба» .
 Балави, Хакам (82) — политик Палестинской автономии Израиля, министр внутренних дел Палестины .
 Бережко, Евгений Григорьевич (67) — российский астрофизик, директор Института космофизических исследований и аэрономии (1997—2015), член-корреспондент РАН (2008) .
 Йотов, Христо Нешев (80) — болгарский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер России (1997) .
 Килиан, Ян (67) — польский политический деятель, депутат Сейма (2015—2019) .
 Клэр, Филипп (90) — французский актёр, режиссёр и сценарист .
 Никитюк, Олег Сергеевич (95) — советский хозяйственный, государственный, партийный и политический деятель .
 Оливейра, Витор (67) — португальский футболист и футбольный менеджер .
 Пехоткова, Мария (100) — польский архитектор и депутат Сейма (1961—1965) .
 Проуз, Дэвид (85) — английский актёр, бодибилдер и тяжелоатлет .
 Серван-Шрейбер, Жан-Луи (83) — французский писатель и журналист .
 Хомидов, Джаббор (72) — таджикский военный деятель, генерал-майор пограничной службы .
 Шамс эд-Дин Бадран (91) — египетский военный деятель, военный министр (1966—1967) .

27 ноября 

 Абрамян, Завен (72) — армянский театральный актёр, заслуженный артист Армении (2005) .
 Апухтин, Андрей (58) — российский музыкант, клавишник группы «Дюна» .
 Бадиков, Канафи Габделбарович (Ханафи Бадиги) (79) — советский и российский татарский поэт, писатель и исследователь творчества Мусы Джалиля .
 Бернэм, Кевин (63) — американский яхтсмен, чемпион летних Олимпийских игр в Афинах (2004), серебряный призёр летних Олимпийских игр в Барселоне (1992) в классе 470 .
 Губерина, Шпиро (87) — югославский и хорватский актёр .
 Давид (Махаффи) (68) — архиерей Православной церкви в Америке, епископ (2014—2019) и архиепископ (с 2019 года) Ситкинский и Аляскинский .
 Догузов, Тенгиз (62) — югоосетинский писатель, журналист и литературный переводчик .
 Касаль, Сельва (93) — уругвайский поэт .
 Кхари Дьенг, Мадиенг (88) — сенегальский государственный деятель, министр внутренних дел (1991—1993), министр вооружённых сил (1993—1995) .
 Ли, Бобби (70) — мексиканский борец .
 Лузгин, Александр Степанович (71) — советский и российский мордовский этнограф, государственный и общественный деятель, доктор исторических наук, профессор .
 Мандрикин, Александр Сергеевич (70) — советский и российский театральный актёр, артист Пермского академического театра драмы .
 Миранда, Роберто (???) — мексиканский актёр .
 Нименский, Анатолий Николаевич (70) — российский композитор, заведующий кафедрой композиции Уральской государственной консерватории, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2010) .
 Перета, Тереза Семёновна (86) — украинская актриса, народная артистка Украины (2009) .
 Пурхоссейни, Парвиз (79) — иранский актёр  .
 Рыс, Мирослав (88) — чехословацкий хоккеист, бронзовый призёр чемпионата мира (1959) .
 Фахризаде, Мохсен (59) — иранский физик-ядерщик; убит .
 Цзинь Чжаньпэн (82) — китайский учёный в области металлургии, член Китайской академии наук (2003) .
 Шей, Тони (46) — американский интернет-предприниматель, СЕО онлайн-магазина одежды, обуви и аксессуаров  .

26 ноября 

 Аврамкова, Ирина Семёновна (59) — российский деятель образования, директор института музыки, театра и хореографии Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ .
 Архипов, Алексей Валерьевич (53) — советский и российский самбист, чемпион мира (1992, 1996), заслуженный мастер спорта России (1992) .
 Балаж, Феко (69) — венгерский певец и композитор .
 Витебский, Виталий Яковлевич (79) — российский конструктор приборостроения, народный депутат России (1991—1993) .
 Голобородов, Валерий Анатольевич (66) — советский и российский актёр, артист Тамбовского театра драмы .
 Косев, Константин (83) — болгарский историк, академик Болгарской академии наук (2003) .
 Ларгов, Димитр (84) — болгарский футболист («Славия», национальная сборная), участник чемпионата мира (1966) .
 Матыцин, Валерий (70) — советский и российский фотожурналист, корреспондент ТАСС .
 Молина, Маристель (76) — мексиканская актриса .
 Момоендону, Тевита (74) — фиджийский государственный деятель, премьер-министр (2000, 2001) .
 Николоди, Дария (70) — итальянская актриса и сценаристка .
 Осинцев, Михаил Семёнович (85) — советский спортсмен (хоккей с мячом), шестикратный чемпион мира (1957, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969), заслуженный мастер спорта СССР (1962), заслуженный тренер СССР по хоккею на траве (1984) .
 Садык аль-Махди (84) — суданский государственный деятель, премьер-министр (1966—1967, 1986—1989) .
 Свинин, Юрий Григорьевич (64) — российский художник .
 Слетта, Нильс (77) — норвежский актёр  .
 Фуско, Чечилия (87) — итальянская оперная певица .
 Чанев, Камен (58) — болгарский оперный певец .
 Эль Идрисси, Махмуд (72) — марокканский певец .
 Юрин, Михаил Михайлович (94) — советский военный лётчик, Герой КНДР .
 Юрьев, Александр Иванович (78) — советский и российский психолог, доктор психологических наук (1996), профессор, создатель научного направления политическая психология в СССР и современной России .

25 ноября 

 Асоян, Арам Айкович (79) — советский и российский филолог и культуролог, профессор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов .
 Броновицкая, Наталия Николаевна (79) — российский архитектуровед и историк архитектуры .
 Буриличев, Алексей Витальевич (62) — российский военачальник, начальник Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны Российской Федерации (с 2005 года), вице-адмирал (2006), Герой Российской Федерации (1996) .
 Бухаджа, Саид (82) — алжирский политический деятель, председатель Национальной народной ассамблеи Алжира (2017—2018) .
 Бейл, Чарльз (85) — американский актёр и режиссёр .
 Вулфенсон, Джеймс (86) — американский банкир, президент Всемирного банка (1995—2005) .
 Гелхёйзен, Кор (91) — нидерландский футболист («Аякс») .
 Марадона, Диего Армандо (60) — аргентинский футболист, чемпион (1986) и вице-чемпион (1990) мира в составе национальной сборной .
 Моучкова, Камила (92) — чешская телеведущая .
 Мухтар, Ахмад (74) — пакистанский государственный деятель и бизнесмен, министр обороны (2008—2012), министр водных ресурсов и энергетики (2012—2013) .
 Назария, Сергей Михайлович (62) — молдавский историк .
 Плех, Зенон (67) — польский спидвейный гонщик, многократный серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира по спидвею .
 Секретен, Жак (71) — французский игрок в настольный теннис, чемпион мира (1977) .
 Сильвестре, Флор (90) — мексиканская актриса и певица .
 Сотников, Виталий Вячеславович (81) — советский и российский хоровой дирижёр, художественный руководитель академической хоровой капеллы Томского государственного университета, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996) .
 Спорыхин, Борис Тихонович (92) — российский живописец, народный художник Российской Федерации (2006) .
 Турков, Геннадий Леонидович (75) — украинский поэт и переводчик .
 Шемятенков, Владимир Георгиевич (82) — советский дипломат, Постоянный представитель СССР при Европейских сообществах в Брюсселе (1989—1991) .
 Янечек, Карл (80) — австрийский шахматист .

24 ноября 

 Алиева, Мария Григорьевна (67) — белорусский профсоюзный деятель и лидер женского движения .
 Аляжединов, Вадим Рашитович (62) — российский конструктор оружия, главный конструктор направления реактивных систем залпового огня НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева, заслуженный конструктор Российской Федерации (1997) .
 Бабун, Роальд Владимирович (86) — советский и российский экономист и государственный деятель, доктор экономических наук, профессор .
 Бастуш, Жозе (91) — португальский футболист .
 Бородулин, Владимир Ильич (59) — советский и казахстанский хоккеист .
 Бухари Фасих (78) — пакистанский военный деятель, начальник военно-морского штаба (1997—1999), адмирал .
 Бухман, Эдуард Израилович (79) — российский шахматист .
 Вануччи, Фернандо (69) — бразильский спортивный комментатор и спортивный публицист .
 Габриэле, Паоло (54) — камердинер папы римского Бенедикта XVI, основное действующее лицо «скандала Ватиликс» .
 Гаврилов, Георгий Юрьевич (60) — советский и российский актёр, клипмейкер и режиссёр кино и телевидения .
 Гамидов, Аждар Кумрат оглы (67) — азербайджанский актёр, народный артист Азербайджана (2018) .
 Дегтярёв, Александр Викторович (69) — советский и украинский конструктор, генеральный директор государственного предприятия «Конструкторское бюро „Южное“ им. М. К. Янгеля» (с 2018 года; в 2010—2016 также генеральный конструктор), академик НАНУ (2015), Герой Украины (2020, посмертно) .
 Дмитриев, Владимир Иванович (88) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук (1967), заслуженный профессор МГУ (1994) .
 Доминичи, Кристоф (48) — французский регбист .
 Игуасен Борау, Дамиан (104) — испанский прелат, епископ Барбастро (1970—1974), епископ Теруэля и Альбаррасина (1974—1984), епископ Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуны (1984—1991) .
 Златанович, Боян (45) — сербский поп-музыкант, ударник группы Amadeus Band .
 Карулья, Монтсеррат (90) — испанская актриса  .
 Кочановский, Степан Болеславович (85) — советский и белорусский общественный деятель, директор музея-заповедника «Беловежская пуща» .
 Маслов, Владимир Владимирович (85) — советский и российский художник .
 Обидина, Светлана Анатольевна (45) — российская киноактриса .
 Партови, Камбузья (65) — иранский кинорежиссёр  .
 Пётр (Якумелос) (88) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Аксумский (1979—2018) .
 Петрович, Дмитрий Леонидович (49) — белорусский поэт .
 Петросян, Аствацатур (67) — армянский военный деятель, генерал-майор, руководитель организации «Союз орлов-смертников» .
 Рой, Ашиш (55) — индийский актёр .
 Сасакамус, Фред (86) — канадский и американский хоккеист .
 Сибельдин, Николай Николаевич (77) — российский физик, член-корреспондент РАН (2008) .
 Синякин, Сергей Николаевич (67) — русский писатель-фантаст .
 Стоянов, Пенчо (89) — болгарский композитор .
 Танджа, Мамаду (82) — нигерский государственный деятель, президент Нигера (1999—2010) .
 Ткаченко, Михаил Владимирович (67) — советский и российский тренер по биатлону, заслуженный тренер СССР (1986) .
 Хадем, Мохаммад (85) — иранский борец вольного стиля, серебряный призёр чемпионата мира (1962) .
 Шахмурзаев, Алексей Саидович (82) — советский и российский театральный актёр и фотограф, артист Балкарского государственного драматического театра .
 Якуша, Василий Фёдорович (62) — советский спортсмен, двукратный призёр Олимпийских игр (1980 и 1988) в академической гребле, заслуженный мастер спорта СССР (1984) .

23 ноября 

 Галимов, Эрик Михайлович (84) — советский и российский геохимик, директор Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского РАН (1992—2015), академик РАН (1994) .
 Гладких, Борис Васильевич (81) — советский и российский конструктор космических аппаратов, мастер спорта по альпинизму .
 Гогой, Тарун (84) — индийский государственный деятель, главный министр Ассама (2011—2016) .
 Графова, Лидия Ивановна (82) — российский журналист, правозащитник и общественный деятель .
 Грибов, Александр Викторович (77) — советский и российский военный деятель, генерал-майор в отставке .
 Далль, Карл (79) — немецкий актёр  .
 Динкинс, Дэвид Норман (93) — американский государственный деятель, мэр Нью-Йорка (1990—1993) .
 Зимин, Виктор Михайлович (58) — российский государственный деятель, депутат Государственной думы (2007—2009), глава Республики Хакасия (2009—2018) .
 Катанов, Василий Михайлович (91) — советский и российский писатель .
 Кетчум, Хэл (67) — американский певец и автор песен .
 Коноплёв, Сергей Александрович (71) — российский актёр театра, кино и телевидения, заслуженный артист Российской Федерации (2008) .
 Курнаев, Валерий Александрович (77) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук (1992), заведующий кафедрой физики плазмы Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ (с 1979 года) .
 Лейзир, Эдвард (72) — американский экономист .
 Луценко, Владимир Антонович (79) — украинский писатель .
 Мышагин, Николай Иванович (65) — казахстанский тренер по хоккею, заслуженный тренер Республики Казахстан .
 Наговицын, Алексей Евгеньевич (59) — российский психолог и культуролог .
 Нгцонгца, Анеле (33) — южноафриканский футболист, игрок национальной сборной; ДТП .
 Николко, Евгений Григорьевич (76) — советский и российский спортивный деятель, тренер мужской сборной команды России по гимнастике на Олимпийских играх 1996, 2000 и 2004 годов .
 Паулавичюс, Альгирдас Ромуальдас (77) — литовский актёр .
 Репита, Василий Васильевич (85) — советский и российский баскетбольный тренер, заслуженный тренер РСФСР .
 Ритнер, Гюнтер (93) — немецкий художник и график .
 Рысуля, Юзеф (81) — польский лыжник, участник зимних Олимпийских игр 1960 года в Скво-Вэлли, 1964 года в Инсбруке и 1968 года в Гренобле .
 Саркисян, Завен Саркисович (73) — армянский фотограф, директор музея Сергея Параджанова .
 Спасов, Никола (61) — болгарский футболист и тренер .
 Студенок, Геннадий Андреевич (93) — советский партийный деятель и организатор производства  .
 Феррари, Марко (87) — итальянский католический епископ .
 Хаммерштиль, Роберт (87) — австрийский художник .
 Шмонин, Сергей Анатольевич (51) — российский футболист .
 Эбби Далтон (85) — американская актриса .

22 ноября 

 Абдуллахи, Сиди Мохаммед ульд Шейх (82) — мавританский государственный деятель, президент (2007—2008) .
 Бышов, Николай Владимирович (57) — российский деятель науки, ректор Рязанского государственного аграрного университета (с 2010 года) .
 Де Агостини, Дорис (62) — швейцарская горнолыжница, бронзовый призёр чемпионата мира (1978) .
 Ерофеева, Ирина Викторовна — казахстанский историк, доктор исторических наук, профессор Евразийского национального университета .
 Круль, Сергей Леонидович (67) — российский бард, композитор, писатель и краевед .
 Малинин, Василий Борисович (64) — российский криминолог, доктор юридических наук (2000), профессор, шахматный гроссмейстер (2003) .
 Надаревич, Мустафа (77) — боснийский актёр .
 Плешаков, Юрий Сергеевич (32) — украинский футболист .
 Пунин, Андрей Львович (88) — советский и российский искусствовед, племянник Николая Пунина .
 Санько, Валерий Алексеевич (81) — белорусский писатель, краевед и журналист .
 Сеттерс, Морис (83) — английский футболист и футбольный тренер .
 Талис, Борис Аронович (82) — русско-американский общественный деятель и журналист .
 Химено Сендра, Хосе Висенте (71) — испанский юрист, судья Конституционного суда Испании .
 Хренова, Елена (70) — молдавский политический деятель, депутат парламента Молдовы .
 Чаудри, Анвар Азиз (89) — пакистанский олимпийский пловец (1948), политический и государственный деятель, депутат Национальной ассамблеи Пакистана (1988—1990), федеральный министр обороны .
 Чобану, Влад (53) — молдавский актёр .
 Шебашев, Виктор Евгеньевич (66) — российский учёный, ректор Поволжского технологического университета (2017—2019) .
 Штейнер, Андрей Иванович (57) — российский театральный режиссёр, главный режиссёр Государственного русского драматического театра Улан-Удэ .
 Эванс, Билли (88) — американский баскетболист, чемпион летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) .
 Яшкин, Виктор Алексеевич (69) — российский хозяйственный деятель, генеральный директор Барнаульского станкостроительного завода (2001—2018), председатель совета директоров завода (с 2018 года) .

21 ноября 

 Артемий (Радосавлевич) (85) — лишённый сана и монашества епископ Сербской православной церкви, епископ Рашско-Призренский (1991—2010), патролог .
 Бонк, Наталья Александровна (96) — российский педагог и лингвист, автор учебников английского языка .
 Бутенко, Александр Лукич (74) — советский и российский деятель органов госбезопасности, генерал-лейтенант .
 Васенина, Тамара Петровна (87) — советский передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда (1966) .
 Дитрих, Дена (91) — американская актриса .
 Король, Анна Степановна (94) — советский и российский художник и график, народный художник РСФСР (1989) .
 Куликов, Евгений Аркадьевич (70) — российский океанолог, доктор физико-математических наук (2005), сотрудник ИОРАН .
 Марморстин, Малькольм (92) — американский сценарист и режиссёр .
 Михай, Тамаш (73) — венгерский бас-гитарист и певец (Omega) .
 Моденезе, Беппе (90) — итальянский модельер .
 Моралес, Малени (68) — мексиканская актриса .
 Назаров, Пётр Григорьевич (75) — советский и российский иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, сотрудник ФГБНУ «ИЭМ» .
 Смей, Йожеф (98) — словенский католический церковный деятель, вспомогательный епископ Марибора (1983—2009) .
 Удалов, Александр Анатольевич (59) — советский хоккеист («Дизелист») .
 Фирсов, Владимир Александрович (76) — советский и российский киноактёр .
 Фриджери, Оливер (73) — мальтийский поэт, литературный критик и философ .
 Якоби, Рикки (57) — индонезийский футболист, игрок (1985—1990) и капитан (1987—1990) национальной сборной .

20 ноября 

 

 Алескеров, Сабир Мамед оглы (84) — диктор азербайджанского телевидения, народный артист Азербайджана (1998) .
 Амброзетти, Антонио (76) — итальянский математик .
 Богомолов, Николай Алексеевич (69) — советский и российский филолог и литературовед, доктор филологических наук (1992), профессор (1994), заведующий кафедрой литературно-художественной критики и публицистики факультета журналистики МГУ (с 1994) .
 Брито, Хорхе (68) — аргентинский банкир и бизнесмен, генеральный директор Banco Macro (с 1988 года), президент и председатель аргентинской банковской ассоциации (2003—2016); авиакатастрофа .
 Гаджизаде, Хикмет Абдуррахим оглы (66) — азербайджанский политический деятель и дипломат, посол Азербайджана в России (1992—1993) .
 Давыдов, Исай (93) — журналист, литературный критик, писатель .
 Дель Росарио, Руди (51) — филиппинский футболист, игрок национальной сборной (1991—1997) .
 Джалилова, Клара Алимадатовна (82) — советская и узбекская актриса и певица, заслуженная артистка Узбекской ССР (1977) .	
 Жиляев, Александр Петрович (61) — российский физик, доктор физико-математических наук (2002), сотрудник Института проблем сверхпластичности металлов РАН .
 Ириней (патриарх Сербский) (90) — Святейший архиепископ Печский, митрополит Белградо-Карловацкий и патриарх Сербский, предстоятель Сербской православной церкви (с 2010 года) .
 Канто, Эрнесто (61) — мексиканский легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе (1984) в спортивной ходьбе на 20 километров, чемпион мира (1983) .
 Князева, Людмила Николаевна (82) — российская актриса .
 Кордье, Даниэль (100) — французский историк .
 Кошеляевский, Николай Борисович (74) — советский и российский деятель науки, начальник лаборатории формирования национальной шкалы времени Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений .
 Лазарь (Самадбегишвили) (65) — епископ Грузинской православной церкви, епископ Боржомский и Бакурианский (с 2017 года) .
 Лахтинен, Ханну (60) — финский борец греко-римского стиля, чемпион мира (1983) .
 Моррис, Ян (94) — британский валлийский историк и писательница-путешественница .
 Пасынков, Борис Алексеевич (83) — советский и российский математик, специалист в области топологии, доктор физико-математических наук, заслуженный профессор МГУ .
 Педичини, Валентина (42) — итальянский кинорежиссёр .
 Рейхел, Франтишек (82) — чехословацкий государственный деятель, министр без портфеля, министр науки и образования и заместитель премьер-министра Чехословакии (1989—1990) .
 Саргсян, Рита Александровна (58) — первая леди Армении (2008—2018), жена Сержа Саргсяна .
 Терешков, Владимир Дмитриевич (81) — советский и российский певец, солист Хакасской государственной филармонии, заслуженный работник культуры РСФСР (1989), заслуженный артист РФ (2000) .
 Томсон, Джудит (91) — американский философ .
 Феофан (Ашурков) (73) — епископ Русской православной церкви, митрополит Казанский и Татарстанский (с 2015 года) .
 Черепин, Валентин Тихонович (90) — советский и украинский физик, член-корреспондент АН УССР/НАНУ (1982) .
 Шаталов, Виктор Фёдорович (93) — советский и украинский педагог-новатор, народный учитель СССР (1990) .
 Шинкель, Кен (87) — канадский хоккеист («Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз») .

19 ноября 

 Антонец, Владимир Михайлович (75) — украинский военачальник, командующий ВВС Украины (1993—1999), генерал-полковник авиации (1996) .
 Балашов, Юрий Алексеевич (65) — советский, американский и российский художник, музыкант, обладатель премии «Грэмми» (1994) .
 Бархин, Сергей Михайлович (82) — советский и российский сценограф и художник, народный художник Российской Федерации (1998), академик РАХ (2011) .
 Григорян, Манвел Секторович (64) — армянский военный деятель, генерал-лейтенант (2000) .
 Дугаров, Дашинима Доржиевич (92) — советский и российский искусствовед, исследователь бурятского фольклора .
 Зданович, Геннадий Борисович (82) — советский и российский археолог, исследователь Аркаима .
 Исмагилов, Равиль Барилович (80) — советский скульптор, художник-прикладник, график, живописец, дизайнер интерьеров .
 Карабаджак, Решит (66) — турецкий борец вольного стиля, чемпион Европы (1983) .
 Козлов, Владимир Николаевич (77) — советский и белорусский волейбольный тренер, главный тренер женской сборной Белоруссии (2000—2007) .
 Мацак, Анатолий Михайлович (69) — украинский театральный актёр, артист Закарпатского театра драмы, заслуженный артист Украины .
 Морган, Хелен (54) — британская спортсменка (хоккей на траве), бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Барселоне (1992) .
 Ооржак, Алексей Кара-оолович (68) — главный режиссёр Тувинского музыкально-драматического театра (с 1992 года), заслуженный артист Российской Федерации (2004) .
 Пинту, Алсину (64) — политический деятель Сан-Томе и Принсипи, председатель Национальной ассамблеи (2012—2014) .
 Пирс, Хейфорд (78) — американский писатель .
 Рингсторфф, Харальд (81) — немецкий государственный деятель, премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании (1998—2008) .
 Сех, Ярослав Данилович (90) — советский и российский артист балета и хореограф, заслуженный артист РСФСР (1961) .
 Трафимов, Александр Григорьевич (67) — российский учёный в области экономики сельского хозяйства, член-корреспондент РАСХН (2010—2014), член-корреспондент РАН (2014) .
 Чулджян, Себух (61) — епископ Гугаркский Армянской апостольской церкви .
 Шарыпкин, Сергей Яковлевич (79) — советский, польский и украинский филолог-классик, лингвист, антиковед, профессор Университета имени Яна Кохановского в Кельце .
 Шейко, Евгений Борисович (58) — российский дирижёр, главный дирижёр Нижегородского оперного театра (1992—2012) .
 Шкарубо, Валерий Фёдорович (62) — белорусский художник .

18 ноября 

 Антонович, Славомир Валерьянович (65) — белорусский государственный и общественный деятель, писатель, журналист .
 Байко, Мария Яковлевна (89) — советская и украинская певица (лирическое сопрано), участница трио сестёр Байко, народная артистка УССР (1979) .
 Бенкё, Ласло (77) — венгерский рок-музыкант (клавишник) и композитор, основатель группы «Omega» .
 Галиб, Умар Артех (90) — сомалийский государственный деятель, премьер-министр (1991—1993), министр иностранных дел (1969—1977) .
 Дубянский, Александр Михайлович (79) — советский и российский индолог-дравидолог, специалист по истории тамильской литературы .
 Картер, Джордж (76) — американский баскетболист .
 Клюев, Анатолий Иванович (88) — советский и российский скульптор, заслуженный художник РФ (2004) .
 Меллу, Жонас (83) — бразильский актёр  .
 Морроу, Кирби (47) — канадский актёр  .
 Мусял, Адам (71) — польский футболист и тренер, бронзовый призёр чемпионата мира (1974) .
 Олтяну Матей, Драга (87) — румынская актриса театра и кино, театральный деятель .
 Робен, Мишель (90) — французский актёр  .
 Рольдан, Хуан Доминго (63) — аргентинский профессиональный боксёр .
 Румянцева, Любовь Григорьевна (77) — советская и белорусская актриса театра и кино, заслуженная артистка Белорусской ССР (1978) .
 Синха, Мридула (77) — индийский государственный деятель, губернатор Гоа (2014—2019) .
 Софи, Фирсат (42) — иракский государственный деятель, губернатор Эрбиля (с 2019 года) .
 Трчунян, Армен Амбарцумович (64) — армянский биохимик, член-корреспондент НАН Армении .
 Хашим, Мухтар (78) — малайзийский государственный деятель, министр культуры (1980—1983), министр по делам молодёжи и спорта (1980—1983)  .
 Шалекенов, Уахит Хамзинович (96) — советский и казахстанский деятель науки, почётный член НАН Казахстана .
 Швецов, Виктор Иванович (78) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер СССР (1984) .
 Шершеналиев, Жаныбек (79) — советский и киргизский техник, академик НАН Кыргызстана .

17 ноября 

 Белимготов, Борис Хусенович (83) — советский и российский нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор .
 Бикмаев, Джафяр Зуфярович (63) — советский и российский религиозный деятель, муфтий Ростовской области (с 1982 года) .
 Борисевич, Эдвард (81) — польский и американский тренер по велосипедному спорту .
 Виктюк, Роман Григорьевич (84) — советский, российский и украинский театральный режиссёр и педагог, художественный руководитель Театра Романа Виктюка (с 1996 года), народный артист Украины (2006), народный артист Российской Федерации (2009) .
 Гаряев, Пётр Петрович (78) — российский деятель псевдонауки, создатель псевдонаучной теории «Волнового генома» .
 Дасгупта, Алокераньян (87) — индийский поэт .
 Дзюба, Анатолий Иванович (84) — советский и российский партийный деятель, первый секретарь Кировского горкома КПСС и председатель горисполкома (1980—1983) .
 Дусбург, Пим (77) — нидерландский футболист, вратарь, серебряный призёр чемпионата мира (1978) .
 Дэвис, Уолт (89) — американский легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр в Хельсинки в прыжках в высоту (1952), профессиональный баскетболист («Филадельфия Уорриорз», «Сент-Луис Хокс»), двукратный чемпион НБА (1956, 1958) .
 Иванов-Синго, Любисав (84) — македонский футбольный функционер, председатель Федерации футбола Македонии (1993—1995) .
 Иоффе, Григорий Адольфович (67) — украинский и российский политик, председатель Общественной палаты Республики Крым (с 2014 года) .
 Кароли, Анджело (83) — итальянский футболист («Ювентус», «Катания», «Луккезе») .
 Карпов, Альберт Фёдорович (94) — советский и российский тренер по спортивной ходьбе, заслуженный тренер РСФСР .
 Лебедев, Владимир Георгиевич (73) — российский тромбонист, композитор, аранжировщик, заслуженный артист Российской Федерации (1998) .
 Обрадович, Александр (85) — сербский тренер по лёгкой атлетике («Црвена звезда») .
 Писаренко, Анатолий Иванович (91) — советский и российский лесовод и хозяйственный деятель, академик РАСХН (1993; член-корреспондент ВАСХНИЛ с 1988), академик РАН (2013), президент Российского общества лесоводов (с 1998 года), главный лесничий СССР (1988—1991) .
 Реффе, Венсан (36) — французский парашютист, спортсмен бейсджампинга и вингсьютер, неоднократный чемпион мира и мировой рекордсмен экстремальных видов спорта; несчастный случай .
 Сингх, Анджум (53) — индийская художница .
 Сингх, Ягмохан (88) — индийский легкоатлет (бег с барьерами), участник Летних Олимпийских игр 1960 года в Риме .
 Соболь, Поль (94) — бельгиец, переживший Холокост, автор мемуаров .
 Солоу, Шелдон (92) — американский предприниматель, миллиардер 
 Столбин, Алексей Петрович (98) — украинский писатель .
 Тимашев, Хафиз Шайхуллович (73) — советский и российский борец вольного стиля и тренер по вольной борьбе, заслуженный тренер Российской Федерации (1992) .
 Устинов, Людвиг Григорьевич (84) — советский и российский театральный режиссёр, основатель и художественный руководитель Хакасского театра кукол «Сказка», заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2001) .
 Хмура, Габриэль (74) — израильский дирижёр .
 Чудимов, Вячеслав Фёдорович (68) — советский и российский невролог, рефлексотерапевт, врач лечебной физкультуры и спортивной медицины, заслуженный врач России (2002) .
 Шестак, Ладислав (91) — чехословацкий и словацкий футбольный тренер .

16 ноября 

 Армеллини, Манлио (83) — итальянский бизнесмен .
 Ачугба, Теймураз (74) — советский и абхазский историк, этнолог, общественно-политический деятель, доктор исторических наук, профессор АГУ (2011) .
 Бланко, Дайрон (28) — кубинский футболист, игрок национальной сборной; ДТП .
 Буров, Александр Фёдорович (79) — советский и российский тренер по биатлону, заслуженный тренер СССР .
 Гульбинович, Хенрик Роман (97) — польский кардинал, архиепископ Вроцлава (1976—2004) .
 Захаров, Николай Семёнович — советский и российский художник .
 Мещеряков, Иван Киреевич (90) — советский и российский инженер-конструктор, генеральный конструктор завода «Ростсельмаш» .
 Мохаммади, Алишер (43) — таджикский поэт и учёный .
 Муаллем, Валид (79) — сирийский государственный деятель, министр иностранных дел Сирии (с 2006 года) .
 Нефёдов, Сергей Николаевич (60) — советский и белорусский футболист, защитник; тренер .
 Ойхерман, Борис Львович (82) — советский и молдавский боксёр, тренер и спортивный публицист, мастер спорта СССР .
 Печкин, Аркадий Сергеевич (67) — российский театральный актёр, артист Вологодского драматического театра, заслуженный артист Российской Федерации (2013) .
 Садовский, Леонид Викторович (71) — советский и украинский театральный и телевизионный режиссёр, преподаватель, заведующий кафедрой мастерства актёра ХНУИ им. И. П. Котляревского, заслуженный деятель искусств Украины; убийство .

15 ноября 

 Али Хасан аль-Халяби (59) — исламский богослов, иорданский реформист .
 Ахерджан, Махджуби (99) — марокканский политический и государственный деятель .
 Вела Чирибога, Рауль Эдуардо (86) — эквадорский кардинал, архиепископ Кито (2003—2010) .
 Виниченко, Александр Геннадьевич (60) — советский и российский актёр, артист Томского театра юного зрителя, заслуженный артист России (2013) .
 Иоанн (Тассьяс) (62) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Лангадский, Литский и Рединский (с 2010 года) .
 Кашмири, Икбаль — пакистанский кинорежиссёр .
 Клеменс, Рэй (72) — английский футболист и тренер, игрок «Ливерпуля» и национальной сборной .
 Козентино, Эджидио (93) — итальянский спортсмен (хоккей на траве), участник летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) .
 Копычина-Лоренс, Сергей Максимович (58) — российский архитектор .
 Кордова, Энрике (81) — бразильский политический деятель .
 Косолапов, Ричард Иванович (90) — советский и российский учёный-обществовед, философ, журналист, публицист и общественный деятель; доктор философских наук (1971), профессор (1974) .
 Минчев, Максим (67) — болгарский журналист, генеральный директор Болгарского информационного агентства .
 Павлов, Вадим Николаевич (90) — советский и российский ботаник, член-корреспондент РАН (2000) .
 Садовый, Витольд (100) — польский актёр .
 Смелтер, Юрий Вольдемарович (61) — заместитель генерального директора Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина, генерал-майор .
 Счастный, Владимир Григорьевич (72) — белорусский писатель и дипломат .
 Чаттопадхьяй, Соуминта (Соумитра Чаттерджи) (85) — индийский киноактёр .
 Черкасов, Юрий Вячеславович (59) — российский актёр театра и кино, артист театра имени Моссовета, заслуженный артист Российской Федерации (2019) .

14 ноября 

 Арсамаков, Абубакар Алазович (64) — российский банкир, президент Московского индустриального банка (с 1998 года) .
 Березовский, Вадим Акимович (88) — советский и украинский патофизиолог, специалист в области клинической физиологии и космической медицины .
 Гречишкин, Ростислав Михайлович (79) — советский и российский физик, специалист в области магнитных явлений, доктор физико-математических наук (2016), профессор Тверского государственного университета .
 Джигарханян, Армен Борисович (85) — советский и российский актёр и режиссёр, народный артист СССР (1985) .
 Дриккер, Александр Самойлович (78) — советский и российский физик, культуролог и музеолог, доктор культурологии, профессор института философии СПбГУ; самоубийство .
 Костин, Владимир Ильич (81) — советский и российский аграрий, доктор сельскохозяйственных наук, профессор УлГАУ .
 Муратович, Хасан (80) — боснийский государственный деятель, премьер-министр Республики Босния и Герцеговина (1996—1997) .
 Патрикеев, Новомир Борисович (88) — советский и российский писатель и журналист .
 Петровский, Мирон Семёнович (88) — советский и украинский литературовед, писатель .
 Постников, Борис Андреевич (75) — российский искусствовед, архитектор-реставратор .
 Соколова, Зоя Петровна (89) — советский и российский этнограф, доктор исторических наук (1984), сотрудник ИЭА РАН .
 Штань, Анатолий Александрович (84) — советский и российский художник

13 ноября 

 Азизян, Наполеон Суренович (74) — армянский бизнесмен и политический деятель, депутат Национального собрания Армении (1999—2007) .
 Апостолов, Виден (79) — болгарский футболист, выступавший за национальную сборную .
 Бул, Рик (89) — бельгийский государственный деятель, министр внутренних дел (1977—1979) .
 Васильев, Анатолий Николаевич (79) — советский и российский художник и архитектор .
 Зыков, Владимир Павлович (85) — советский и российский писатель и журналист .
 Квятковская, Халина (99) — польская актриса .
 Маде Вианта (70) — индонезийский художник .
 Михальчук, Александр Емельянович (60) — российский правовед, директор Института прокуратуры СГЮА (2011—2014) .
 Паулов, Анатолий Александрович (78) — советский и российский хозяйственный и государственный деятель, председатель Совета Министров Мордовской АССР (1991—1992) .
 Рафалов, Марк Михайлович (96) — советский и российский футбольный судья и спортивный публицист .
 Ростойян, Луи (84) — французский велогонщик, победитель велогонки Тур Романдии (1960, 1961) .
 Самсонов, Владимир Михайлович (74) — советский и российский физик, заведующий лабораторией релятивистской ядерной физики отделения физики высоких энергий «Курчатовского института», доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники .
 Сатклифф, Питер (74) — британский серийный убийца, известный как «Йоркширский потрошитель» .
 Синицкий, Виталий Афанасьевич (84) — советский и российский театральный актёр, артист Тверского театра драмы, заслуженный артист РФ (1997) .
 Слабинац, Крунослав (76) — югославский и хорватский певец, гитарист и композитор .
 Стрибук, Виктор Семёнович (57) — российский композитор .
 Струве, Мария Александровна (95) — французский художник-иконописец .
 Тамбеллини, Алдо (90) — американский режиссёр-экспериментатор .
 Томас, Джон Мейриг (87) — британский химик и деятель образования, член Лондонского королевского общества, иностранный член РАН (1994), директор Королевского института Великобритании (1986—1991), Мастер Питерхауса (1993—2002) .
 Ханнаши, Моханд Шериф (70) — алжирский футболист .
 Хорват, Аттила (53) — венгерский легкоатлет, метатель диска, бронзовый призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике (1991) .
 Хорнанг, Пол (84) — американский игрок в американский футбол .

12 ноября 

 Бабич, Мирко (72) — югославский и сербский актёр .
 Басра, Азиф (53) — индийский актёр; самоубийство  .
 Бирюков, Анатолий Андреевич (91) — советский и российский спортивный физиолог, заслуженный работник физической культуры РФ (1992) .
 Бондаренко, Роман Игоревич (31) — белорусский художник .
 Вейцман, Зиси Давидович (73) — российский и израильский поэт и журналист; писал на идише .
 Глухарев, Владислав Петрович (81) — советский футболист и тренер («Заря» (Луганск)) .
 Исаков, Каныбек Абдуваситович (51) — киргизский государственный деятель, министр образования (2019—2020) .
 Каплан, Нелли (89) — французская писательница и кинорежиссёр .
 Косиба, Масатоси (94) — японский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (2002), член Японской академии наук, иностранный член РАН (2003), один из создателей нейтринной астрономии .
 Кузнецов, Борис Кириллович (94) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944) .
 Куиксолл, Альберт (87) — английский футболиcт («Манчестер Юнайтед», национальная сборная) .
 Куницын, Валерий Романович (76) — советский и российский писатель и журналист, заслуженный работник культуры РФ (1994) .
 Ландау, Яаков (96) — израильский историк-востоковед (арабист и тюрколог) .
 Лююс, Виллем (49) — эстонский шашист .
 Мераи, Тибор (96) — венгерский журналист, писатель и правозащитник .
 Моттль, Вадим Вячеславович (75) — российский математик, доктор технических наук (1994), профессор Московского физико-технического института .
 Потапов, Леонид Васильевич (85) — советский и российский партийный и государственный деятель, председатель Верховного Совета (1991—1994) и президент (1994—2007) Республики Бурятия .
 Пустошкин, Валерий Юрьевич (62) — российский художник, заслуженный художник РФ (2002) .
 Ролингс, Джерри (73) — ганский государственный деятель, глава Революционного Совета вооружённых сил Ганы (1979), президент Ганы (1981—2001) .
 Страутиньш, Иварс (77) — латвийский бизнесмен, вице-президент Конфедерации работодателей Латвии .
 Стыблова, Валя (98) — чехословацкая писательница, медицинский и политический работник, доктор медицины и доктор наук, профессор, депутат Федерального собрания (1981—1990) .
 Суходеев, Владимир Васильевич (97) — советский журналист и публицист .
 Шеин, Александр Георгиевич (81) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук (1978), профессор Волгоградского государственного технического университета (1980) .
 Эрнандес, Мигель (48) — мексиканский актёр-комик .

11 ноября 

 Гуревич, Борис Михайлович (83) — советский борец вольного стиля, чемпион летних Олимпийских игр в Мехико (1968), чемпион мира (1967, 1969), заслуженный мастер спорта СССР (1967) .
 Добровольский, Иван Леонтьевич (97) — участник Великой Отечественной войны, генерал-майор .
 Кампос, Карлос (83) — чилийский футболист, игрок национальной сборной, бронзовый призёр чемпионата мира (1962) .
 Каупуж, Владимир Ильич (95) — советский латвийский партийный и государственный деятель, министр культуры Латвийской ССР (1962—1986) .
 Кислицын, Василий Александрович (68) — советский и российский историк и политический деятель, депутат Государственной думы третьего созыва .
 Кругляк, Виктор Степанович (91) — советский и российский театральный актёр, артист Челябинского академического театра драмы имени Наума Орлова, заслуженный артист РФ (2004) .
 Лисица, Милета (54) — сербский баскетболист .
 Льопарт, Хорхе (68) — испанский спортивный ходок, чемпион Европы, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1980 года в Москве .
 Магарил, Ромен Зеликович (88) — советский и российский учёный-промышленник и педагог, доктор технических наук, профессор Тюменского индустриального университета .
 Минуццо, Джулиана (88) — итальянская горнолыжница, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1952 года в Осло и 1960 года в Скво-Вэлли .
 Мирошниченко, Юрий Николаевич (78) — советский и российский киносценарист и драматург .
 Турмов, Геннадий Петрович (79) — советский и российский судостроитель, краевед, педагог и общественный деятель; доктор технических наук, профессор, ректор Дальневосточного государственного технического университета (1992—2007), его президент (2007—2010); заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации (1994) .
 Халифа ибн Салман Аль Халифа (84) — член королевской династии Бахрейна, первый премьер-министр Бахрейна (с 1970 года) .
 Хватов, Геннадий Александрович (86) — советский и российский военачальник, командующий Тихоокеанским флотом (1986—1993), адмирал (1987) .
 Хромов, Валентин Константинович (86) — советский и российский поэт, эссеист, стиховед .
 Челюканов, Геннадий Егорович (80) — советский и российский тренер по биатлону, заслуженный тренер РСФСР (1974) .
 Чуйков, Иван Семёнович (85) — советский и российский художник-концептуалист .

10 ноября 

 Айтхожина, Нагима Абеновна (74) — советский и казахстанский биолог, доктор биологических наук (1990), профессор (1994), академик Национальной академии наук Казахстана (2003), президент НАН Казахстана (1999—2002) .
 Аладкин, Александр Иванович (80) — советский и российский военно-морской деятель, контр-адмирал .
 Амбразюнене-Вишчюте, Ядвига (87) — литовская Праведница народов мира (похороны состоялись в этот день) .
 Бордини, Карло (82) — итальянский поэт .
 Воллтер, Свен (86) — шведский актёр  .
 Гайтан, Владимир (73) — румынский актёр  .
 Гаттенья, Ренцо (81) — итальянский юрист, президент Союза итальянских еврейских общин (2006—2016) .
 Давидюк, Георгий Петрович (97) — советский и белорусский социолог, доктор социологических наук, профессор, создатель первого в СССР и Белоруссии "Словаря прикладной социологии .
 Коста, Дино да (89) — итальянский футболист .
 Кувшинов, Вячеслав Иванович (74) — белорусский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор, директор ОИЭЯИ «Сосны» (2004—2012) .
 Курбатов, Юрий Иванович (85) — советский и российский архитектор, член-корреспондент РААСН .
 Лукаш, Александр Георгиевич (72) — российский театральный актёр, артист театра «У Никитских ворот» .
 Москвин, Игорь Борисович (91) — советский и российский тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, муж Тамары Москвиной .
 Мусреп, Еркебулан (74) — советский и казахстанский дирижёр, дирижёр Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы, заслуженный деятель Казахстана (2003) .
 Овчинников, Владимир Фёдорович (92) — советский и российский педагог, народный учитель России (2008) .
 Пфафф, Гюнтер (81) — австрийский гребец-байдарочник, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мехико (1968), чемпион мира (1970) .
 Расулов, Кабул Абдурахманович (84) — советский и российский кинооператор .
 Соль, Мила дель (97) — филиппинская актриса .
 Соль, Хуан (73) — испанский футболист («Валенсия», «Реал Мадрид», национальная сборная) .
 Спирс, Кен (82) — американский художник комиксов .
 Сторублёв, Станислав Петрович (77) — советский и российский военный деятель, генерал-лейтенант в отставке, заместитель командующего войсками Сибирского военного округа .
 Супанга, Рахаю (71) — индонезийский композитор .
 Туре, Амаду Тумани (72) — малийский государственный деятель, президент Мали (1991—1992, 2002—2012) .
 Уэйтерс, Тони (83) — английский футболист («Блэкпул», сборная Англии по футболу) и тренер сборной Канады .
 Хейнсон, Том (86) — американский баскетболист, 10-кратный чемпион НБА .
 Цой, Вячеслав Вениаминович (70) — советский и российский архитектор, председатель Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья .
 Эрекат, Саиб (65) — палестинский политик, генеральный секретарь исполнительного комитета ООП (с 2015 года) .
 Явари, Амин (88) — иранский боксёр, чемпион Азии (1958) .

9 ноября 

 Абосзода, Фахраддин (63) — азербайджанский политический деятель, лидер талышского национального движения; убит .
 Аверков, Валерий Николаевич (80) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер РСФСР .
 Амини, Бахманер Арабзода (66) — таджикский писатель .
 Апухтина, Нина Георгиевна (71) — советский и российский философ, доктор философских наук (2000), профессор Челябинского государственного института культуры (2001), заслуженный работник высшей школы .
 Атцори, Фернандо (78) — итальянский боксёр, чемпион летних Олимпийских игр в Токио (1964) .
 Ашик, Михаил Владимирович (95) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1946), последний удостоенный этого звания морской пехотинец .
 Бондаренко, Владимир Юрьевич (85) — советский и российский художник-монументалист .
 Голышев, Владимир Иванович (87) — советский и российский тренер и судья по волейболу, заслуженный тренер Российской Федерации (2011) .
 Гринин, Евгений Сергеевич (64) — российский художник .
 Дриневский, Михаил Павлович (79) — советский и белорусский музыкант  .
 Евтушенко, Юрий Григорьевич (56) — российский военный деятель, заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе, начальник Центра по примирению воюющих сторон в Сирийской Арабской Республике, генерал-майор .
 Ерёмин, Альберт Иванович (82) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации .
 Изотов, Алексей Иванович (85) — советский и российский тренер по волейболу, заслуженный тренер РСФСР (1979) .
 Ильин, Александр Львович (64) — белорусский математик, историк, краевед, главный редактор журнала «Гістарычная Брама: гісторыя і культура Палесся» .
 Лебензон, Мери Симховна (89) — советская и российская пианистка и педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1992) .
 Мерлони, Андреа (53) — итальянский бизнесмен, президент компании Indesit Company (с 2010 года) .
 Пара, Юзеф (98) — польский актёр и театральный режиссёр .
 Райшев, Геннадий Степанович (85) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации (2006) .
 Тепляков, Валентин Васильевич (69) — российский театральный режиссёр и педагог, заслуженный артист Российской Федерации (2000) .
 Тиктинский-Шкловский, Виктор Маркович (91) — советский и российский психолог, академик РАО (2001) .
 Хоровиц, Израэл (Israel Horovitz, 81) — американский драматург, писатель, поэт и сценарист .

8 ноября 

 Андреев, Владимир Александрович (69) — российский деятель образования, ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (2002—2016) .
 Беласко, Берт (38) — американский актёр  .
 Бентон, Оскар (71) — нидерландский певец .
 Браямусти, Гатот (58) — индонезийский актёр и певец .
 Бузлов, Александр Николаевич (37) — российский виолончелист .
 Бугай, Виктор Фёдорович (77) — полковник милиции, начальник Рижского городского управления внутренних дел .
 Вануза (73) — бразильская певица и автор песен .
 Гаинцев, Владимир Владимирович (81) — советский и российский тренер по биатлону, заслуженный тренер России .
 Гриффитс, Клайв (91) — австралийский политический деятель, председатель Законодательного Совета Западной Австралии (1977—1997) .
 Идрисов, Умар Юсипович (66) — российский религиозный деятель, председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области .
 Козинец, Валерий Евсеевич (81) — советский и российский театральный и киноактёр, сценарист .
 Красовская, Татьяна Евгеньевна (48) — российская певица и композитор .
 Кудинов, Иван Павлович (88) — советский и российский писатель .
 Лимбу, Санчаман (73) — индийский государственный деятель, главный министр Сиккима (1994) .
 Лысенко, Евгений Григорьевич (82) ― советский и российский учёный в области экономики сельского хозяйства, доктор экономических наук (1996), профессор (2001), член-корреспондент РАСХН (1999), член-корреспондент РАН (2014) .
 Микер, Хоуи (97) — канадский хоккеист, спортивный комментатор и общественный деятель .
 Олендер, Виктор Петрович (79) — советский и украинский режиссёр документальных фильмов, член-корреспондент Национальной академии искусств Украины (2009) .
 Рамазанова, Бижамал Рамазановна (93) — советский партийный и государственный деятель .
 Самыков, Василий Тордоевич (Паслей Самык) (81) — советский и российский алтайский поэт .
 Требек, Алекс (80) — американский телеведущий (Jeopardy!) .
 Хадане, Рафаэл (97) — израильский религиозный деятель, первосвященник эфиопских евреев в Израиле .
 Хиллман, Боунс (62) — австралийский рок-музыкант, бас-гитарист группы Midnight Oil .
 Ямалетдинов, Мавлетбай Байгильдеевич (Маулит Ямалетдин) (73) — советский и российский башкирский писатель .

7 ноября 

 Бакар, Мохаммед (75) — малайзийский футболист и тренер, игрок и тренер национальной сборной .
 Бирюков, Валерий Григорьевич (78) — советский и российский писатель и журналист, заслуженный работник культуры Российской Федерации (2004) .
 Геррудж, Абделькадер (92) — алжирский политический активист .
 Генчев, Славимир (67) — болгарский поэт .
 Глинка (старший), Мирослав (68) — чешский хоккеист .
 Зима, Вера (67) — хорватская киноактриса .
 Камеро, Кандидо (99) — кубинский музыкант .
 Киселёв, Валерий Иванович (77) — советский и российский физиолог, член-корреспондент РАМН (1997), член-корреспондент РАН (2014) .
 Кольбо-Жюстен, Сирил (50) — американский продюсер  .
 Колтовой, Александр Алексеевич (41) — российский телеведущий, ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звёзды сошлись»; авиакатастрофа .
 Криванс, Леонс (82) — советский и латвийский актёр театра и кино .
 Кросби, Норм (93) — американский актёр  .
 Крошкин, Олег Владимирович (70) — белорусский художник .
 Минзянов, Юрий Аглямзянович (64) — российский и украинский журналист и кинопродюсер .
 Обминский, Эрнест Евгеньевич (89) — советский и российский экономист и дипломат, член-корреспондент РАН (1991) .
 Парпара, Анатолий Анатольевич (80) — советский и российский поэт .
 Перкинс, Эдвард (92) — американский дипломат, постоянный представитель США при ООН (1992—1993), посол в Либерии (1985—1986), Южной Африке (1986—1989), генеральный директор Дипломатической службы (1989—1992), посол в Австралии (1993—1996) .
 Садыков, Ильсур Мансурович (56) — советский и российский татарский телережиссёр .
 Сакс, Джонатан (72) — британский раввин, философ и политик; профессор, член Палаты лордов (с 2006 года), главный раввин Великобритании в 1991—2013 годах .
 Синага, Аницет Бонгсу Антоний (79) — индонезийский католический прелат, епископ Сиболги (1980—2004), архиепископ Медана (с 2009 года) .
 Сон Джэ Хо (83) — южнокорейский актёр .
 Стёпин, Анатолий Михайлович (80) — советский и российский математик, доктор наук (1986), почётный профессор МГУ .
 Фрейзер, Джон (89) — шотландский киноактёр .
 Яшина, Лариса Ивановна (79) — советский и российский поэт, член Союза писателей России (1992) и Союза журналистов СССР — России (1980) .

6 ноября 

 King Von (26) — американский рэпер; убийство .
 Аленди, Каприно (68) — суринамский политический деятель, лидер партии Братство и единство в политике, заместитель председателя Национальной ассамблеи Суринама (2006—2012)) .
 Амадей, Джузеппе (101) — итальянский политический деятель, депутат Палаты депутатов Италии (1960—1987), депутат Европейского парламента (1984—1989) .
 Белый, Юрий Иванович (69) — советский и российский военный деятель, инженер-приборостроитель, полковник, директор и генеральный директор Научно-исследовательского института приборостроения (с 1998 года) .
 Борис, Жан-Мишель (87) — французский концертный деятель, генеральный директор концертного зала «Олимпия» (1979—2001) .
 Василиу, Дан Константин (69) — румынский политический деятель, член Сената Румынии .
 Давыдов, Роман Тигранович (73) — советский и российский композитор .
 Д’Орацио, Стефано (72) — итальянский музыкант (Pooh) .
 Жванецкий, Михаил Михайлович (86) — русский писатель-сатирик и исполнитель собственных произведений, киносценарист, телеведущий, актёр, народный артист Украины (1999), народный артист Российской Федерации (2012) .
 Зах, Натан (89) — израильский поэт, переводчик и литературовед, лауреат Премии Израиля и премии имени Бялика. .
 Калакуцкий, Лев Владимирович (88) — советский и российский микробиолог, член-корреспондент РАН (1991; член-корреспондент АН СССР с 1987) .
 Крамник, Александр Петрович (80) — советский и российский художник .
 Никитин, Владимир Алексеевич (80) — советский и российский военачальник, генерал-полковник (1994) .
 Нилсон, Джим (79) — канадский хоккеист («Нью-Йорк Рейнджерс», «Калифорния Голден Силз», «Кливленд Баронз», «Эдмонтон Ойлерз») .
 Палагин, Сергей Вячеславович (52) — российский военный лётчик, подполковник, Герой Российской Федерации (2004) .
 Райнхарт, Люк (87) — американский писатель .
 Рэдфорд, Джим (92) — британский певец, автор песен и общественный активист ,
 Савченко, Александра Яковлевна (78) — советский и украинский педагог, академик-основатель (1992) и вице-президент Национальной академии педагогических наук Украины, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник образования Украины .
 Сельчук, Тимур (74) — турецкий певец, пианист, дирижёр и композитор .
 Симондо, Пьеро (92) — итальянский художник .
 Соланас, Фернандо (84) — аргентинский кинорежиссёр, сценарист и политик, один из основоположников «третьего кинематографа» .
 Фейнштейн, Довид (91) — американский учёный Торы и галахический авторитет .
 Фоулдс, Джун (86) — британская легкоатлетка, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956), бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) и чемпионка Европы (1950) в эстафете 4×100 м .
 Чокала, Патрик (72) — танзанийский дипломат, посол Танзании в России (2002—2004) .
 Шаповалов, Владислав Мефодьевич (94) — советский и российский писатель .
 Шевченко, Юрий Анатольевич (81) — советский и российский разведчик-нелегал, полковник КГБ СССР, Герой Российской Федерации (2017) .

5 ноября 

 Барри, Лен (78) — американский певец и автор песен .
 Биленький, Самоил Михелевич (92) — советский и российский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник ОИЯИ .
 Ван Вайлен, Гордон (100) — американский физик и деятель образования .
 Вестмор, Джой (88) — австралийская актриса .
 Вороков, Владимир Халидович (84) — советский и российский кинорежиссёр, заслуженный работник культуры Российской Федерации .
 Гловинский, Жак (84) — французский биолог и фармаколог, член Французской академии наук .
 Днепровский-Орбелиани, Александр Сергеевич (93) — советский и российский историк, архитектор и краевед .
 Казаков, Геннадий Андреевич (81) — советский хоккеист («Трактор» Челябинск, «Салават Юлаев» Уфа) .
 Кривохиж, Валентин Николаевич (85) — советский и российский специалист в области детской фтизиатрии, профессор кафедры детских болезней Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета 
 Куспак, Владислав Николаевич — советский и российский архитектор, главный архитектор Петрозаводска и музея-заповедника «Кижи» .
 Осадчий, Сергей Владимирович (62) — российский режиссёр-постановщик, художественный руководитель ансамбля «Дальний Восток», заслуженный артист Российской Федерации (1994) .
 Осипов, Леонид Михайлович (77) — советский и российский ватерполист, бронзовый призёр Летних Олимпийских игр 1964 года в Токио, серебряный призёр Летних Олимпийских игр 1968 года в Мехико, чемпион Летних Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене .
 Оуян Чжунши (93) — китайский художник и каллиграф .
 Палмер, Джеффри (93) — британский актёр .
 Пьюджет, Джанин (93) — аргентинский психиатр и психоаналитик . —
 Рейнарт (65) — бельгийский певец .
 Рунне, Осси (93) — финский трубач, дирижёр и композитор .
 Романова, Наталья Андреевна (59) — украинский политический деятель, председатель Черниговской областной Рады (2006—2010), председатель Черниговской ОГА (2019) .
 Сёч, Геза (67) — венгерский поэт, драматург, эссеист, государственный и общественный деятель .

4 ноября 

 Бурегаа, Лахдар (87) — алжирский военный и политический деятель, командующий Национальной либеральной армией (вооружённое крыло Фронта национального освобождения (1956—1962), один из основателей Фронта социалистических сил (1963) .
 Венсан, Жан-Пьер (78) — французский актёр .
 Врба, Ян (83) — чешский экономист и государственный деятель, министр промышленности Чехии (1990—1992) .
 Дёринг, Вольфганг (86) — немецкий архитектор .
 Кеворкян, Джонни (48) — американский кинорежиссёр и сценарист .
 Кобычик, Пётр Дмитриевич (75) — советский футболист и футбольный судья всесоюзной категории .
 Коновалов, Леонид Константинович (65) — российский врач и писатель .
 Максимов, Виталий Васильевич (79) — советский и российский виолончелист и преподаватель, профессор Института искусств и культуры Томского госуниверситета, заслуженный артист РСФСР (1985) .
 Марураи, Джим (73) — государственный деятель Островов Кука, премьер-министр (2004—2010) .
 Мецгер, Том (82) — один из лидеров американских неонацистов и расистов, основатель организации «Белое Арийское сопротивление» .
 Миллер, Адам Давид (98) — американский поэт и писатель .
 Мэджетт, Наоми (97) — американская поэтесса .
 Рашид, Абдул (73) — пакистанский хоккеист на траве, чемпион летних Олимпийских игр в Мехико (1968), серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мюнхене (1972), бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Монреале (1976), чемпион мира (1971) .
 Ротенберг, Илья Владимирович (40) — российский театральный режиссёр, главный режиссёр ряда российских театров, обладатель профессиональных премий .
 Сайнес Мендоса, Мариано Франсиско (78) — мексиканский военный деятель, военно-морской министр (2010—2012), адмирал флота .
 Сандурский, Богуслав Флорионович (90) — советский хозяйственный и политический деятель, генеральный директор ПО «Башнефть». (1985—1994), заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ, народный депутат СССР .
 Сапата Кирос, Луис (69) — мексиканский писатель, драматург и переводчик .
 Соколов, Валентин Владимирович (95) — советский и российский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Ижевской государственной сельскохозяйственной академии .
 Тэлбот, Дон (87) — австралийский тренер по плаванию .
 Тюркилери, Энвер — турецкий и казахстанский тренер по тяжёлой атлетике .
 Февр, Морис (94) — французский генерал и политолог .
 Френд, Теодор (89) — американский историк и деятель образования, президент Суортмор-колледжа (1973—1982) .
 Хан, Фарааз (50) — индийский актёр .
 Хасин, Геннадий Борисович (85) — советский футболист («Динамо» Минск) .
 Хенсли, Кен (75) — британский рок-музыкант; клавишник, гитарист, певец, автор песен и продюсер (Uriah Heep) .
 Яралиев, Ярали Алиевич (79) — советский и российский дагестанский историк и химик, доктор химических наук, публицист .

3 ноября 

 Альварез, Исаак (90) — французский актёр, мим и хореограф .
 Асадуллин, Рашид Абдулович (63) — российский художник .
 Боузек, Ян (85) — чешский археолог .
 Бухарин, Геннадий Иванович (91) — советский гребец на каноэ, двукратный чемпион мира (1958), двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956), заслуженный мастер спорта .
 Гэлэг Балбар лама (94) — китайский и российский буддистский религиозный деятель и целитель .
 Желтянников, Владимир Иванович (65) — российский судья, председатель Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области (1992—2004), председатель Тринадцатого арбитражного апелляционного суда (2004—2016) .
 Жиро, Клод (84) — французский киноактёр .
 Каменев, Георгий Кириллович (60) — советский и российский математик, российский религиозный деятель, доктор физико-математических наук (2005), ведущий научный сотрудник ВЦ ФИЦ ИУ РАН, священник, штатный клирик московского храма Богоявления Господня бывшего Богоявленского монастыря .
 Каппушев, Алхаз Ахматович (82) — советский и российский спортсмен-конник и тренер, рекордсмен СССР и России .
 Краснов, Григорий Степанович (78) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации (2012) .
 Кудаяров, Альберт Шамильевич (69) — российский художник, заслуженный художник Башкирии .
 Лааксо, Матти (79) — финский борец греко-римского стиля, серебряный призёр чемпионата Европы (1966), бронзовый призёр чемпионата Европы (1969)) .
 Латенас, Фаустас (64) — литовский композитор и театральный деятель .
 Нуколов, Николай Николаевич (65) — российский архитектор .
 Панасюк, Михаил Игоревич (75) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук (1988), профессор (1993), директор НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ (с 1992 года), заведующий кафедрой физики космоса физического факультета МГУ (с 2005 года) .
 Пасквини, Эмилио (85) — итальянский филолог .
 Пасслоф, Эйлин (89) — американская балерина, хореограф и преподаватель .
 Пелих, Сергей Александрович (74) — белорусский экономист, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник промышленности Белоруссии .
 Перейра, Жак (65) — португальский футболист («Брага», «Порту») .
 Петер, Шарлотта (96) — немецкая журналистка и писательница, .
 Попов, Владимир Васильевич (91) — советский и российский архитектор, народный архитектор Российской Федерации, академик Российской академии архитектуры и строительных наук, академик Российской академии художеств (2001) .
 Рейвен, Эльза (91) — американская киноактриса .
 Сомашекар Рао Х. Г. (86) — индийский актёр и писатель .
 Фурса, Леонтий Петрович (85) — советский и белорусский спортсмен и тренер, мастер спорта СССР (1961), заслуженный тренер Белорусской ССР (1968), судья международной категории (1980) .
 Циммерман, Яков Саулович (98) — советский и российский врач-гастроэнтеролог, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997) .
 Чаппе, Тайми (52) — кубинская и испанская фехтовальщица, двукратная чемпионка мира в фехтовании на шпагах (1990, 1994)  .
 Шафранюк, Владимир Алексеевич (86) — советский и российский художник-мультипликатор .
 Шершенович, Гжегож (75) — польский футболист и тренер («Лех») .

2 ноября 

 Вольман, Бэрон (83) — американский фотограф .
 Джурич, Райко (73) — сербский писатель .
 Дитрих, Адам (67) — немецкий актёр .
 Иоанн (Бойчук) (63) — епископ Православной церкви Украины, епископ Коломыйский и Косовский (1997—2013) .
 Карягин, Владимир Николаевич (68) — белорусский бизнесмен, председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Белоруссии .
  (83) — хорватский поэт, рассказчик, публицист и журналист.    
 Кузнецов, Александр Павлович (73) — советский и российский деятель науки, ректор Курганского государственного педагогического института; ДТП .
 Лараки, Ахмед (89) — марокканский политический деятель, премьер-министр Марокко (1969—1971). .
 Литвинова, Марина Дмитриевна (91) — российский лингвист, переводчик .
 Львов, Аркадий Львович (93) — русский советский и американский прозаик, писатель-фантаст, радиоведущий .
 Макконки, Оскар (94) — американский политический деятель, председатель Сената Юты (1965—1966) .
 Максим (Айоргусис) (85) — епископ Константинопольской православной церкови, митрополит Питтсбургский (1979—2011) .
 Мишра, Раджу (72) — индийский кинорежиссёр и киносценарист .
 Пак Джи Сон (35) — южнокорейская актриса .
 Пройетти, Джиджи (80) — итальянский актёр и певец .
 Рабаналь, Родольфо (80) — аргентинский писатель и журналист .
 Реканьи, Этторе (81) — итальянский футболист и тренер .
 Розов, Николай Христович (82) — советский и российский математик и деятель образования, доктор физико-математических наук (1983), профессор (1989), член-корреспондент РАО (2004), декан-организатор факультета педагогического образования МГУ (с 1997 года) .
 Рожок, Владимир Иванович (74) — советский и украинский хоровой дирижёр, педагог, ректор Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского (2004—2018), Народный артист Украины (2008). Академик Национальной академии искусств Украины (2017)  .
 Сешнс, Джон (67) — британский актёр .
 Сингх, Сатиш Фрасад (84) — индийский государственный деятель, главный министр Бихара (1968) .
 Удодов, Юрий Иванович (89) — советский и российский поэт и композитор-песенник .
 Форнай, Эмиль (76) — словацкий кинорежиссёр .
 Цзянь, Мария (95) — американская актриса .

1 ноября 

 Андрийчук, Михаил Емельянович (92) — советский и украинский график, заслуженный художник УССР (1987) .
 Артур, Кэрол (85) — американская актриса  .
 Вейга, Том (47) — бразильский актёр .
 Гердт, Туомас (98) — финский офицер, последний остававшийся в живых кавалер креста Маннергейма .
 Гордон, Чарльз (73) — американский кинопродюсер, номинант кинопремии Оскар .
 Дворник, Владимир Александрович (48) — российский скульптор .
 Зикмундова, Ева (88) — чешская оперная певица .
 Итурральде, Педро (91) — испанский саксофонист и композитор .
 Кейн, Рейчел (58) — американская писательница .
 Макдермотт, Дональд (90) — американский конькобежец, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Осло (1952) .
 Маккиббин, Никки (42) — американская певица и автор песен .
 Максюта, Николай Кириллович (73) — российский государственный деятель, глава администрации Волгоградской области (1997—2010) .
 Мур, Дес (88) — австралийский экономист .
 Немченко, Александр Дмитриевич (66) — советский и украинский актёр театра и кино, заслуженный артист Украинской ССР (1986) .
 Нуньес Санчес, Хорхе (73) — эквадорский писатель и историк .
 Орлак, Штефан (89) — немецкий актёр .
 Пил, Ронни (74) — австралийский гитарист, певец и автор песен .
 Поташёв, Борис Иванович (72) — советский футболист, нападающий .
 Редди Е. С. (96) — индийский дипломат, главный секретарь специального Комитета ООН по борьбе с апартеидом (1963—1965), директор Центра ООН по борьбе с апартеидом (1976—1983) .
 Сантос, Эстебан (69) — испанский певец .
 Слот, Тонни Брюинз (73) — нидерландский футбольный тренер («Аякс») .
 Товар, Луси (68) — мексиканская актриса .
 Туренко, Анатолий Николаевич (80) — советский и украинский деятель науки, ректор Харьковского национального автомобильно-дорожного университета (с 1992) .
 Фиск, Роберт (74) — британский журналист .
 Хэсселл, Эдди (30) — американский актёр  .
 Чан И (69) — тайваньский кинорежиссёр  .
 Шафранко, Иван Нестор (88) — словацкий художник .
 Шоголовс, Петерис (65) — советский и латвийский актёр кукольного театра, кино и озвучивания .
 Штангль, Маркус (51) — немецкий шахматист, гроссмейстер (1993) .
 Шубер, Януш (72) — польский поэт .